Bergkobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergkobban, Malax, Österbotten, 
 Bergkobban, del av Algrundet, Malax, Österbotten, 
 Bergkobban, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar